Хокон V Магнусон или Хакон V  (10. април 1270, Тенсберг - 8. мај 1319, Тенсберг) је био норвешки краљ (1299—1319 ) из династије Лепокоси.

Отац му је био норвешки краљ Магнус VI Законоисправитељ.

Пространо Норвешко царство се наставило да се смањује за време његове владавине. Исланд је остао норвешка земља која је имала сопствену културу и установе. И мада је власт Норвежана над Гренландом била слаба, нико није показао интересовање за ову пусту земљу. Владао је још и Хебридима, острвом Ман  и Фарском острвима .

За време његове владавине племство је било доминантно у Норвешкој .

Тада је Норвешкој претила опасност од околних земаља. Окружена феудалним државама Данском и Шведском, јачим но што је била сама, од којих је уз то зависила у снабдевању житом, она је, после његове смрти, била принуђена да се потчињава час једној час другој. То потчињавање добија у почетку облик персоналне уније, а затим иде много даље. Наследио га је унук шведски краљ Магнус Ериксон .

Генеалогија

Референце

Литература 

 
 

Рођени 1270.
Умрли 1319.
Норвешки краљеви
Норвежани